Герой — звание в некоторых странах.

 СССР:
 Герой Социалистического Труда
 Герой Советского Союза
 Россия:
 Герой РФ
 Герой Беларуси
 Национальный Герой Азербайджана
 Национальный Герой Армении
 Герой Вьетнама
 Звание «Народный Герой» (Казахстан)
 Герой Киргизской Республики
 Герой Туркменистана
 Герой Украины